Пайтакара́н () — одиннадцатая, самая восточная провинция Великой Армении, располагавшаяся в нижнем течении Аракса и Куры и на побережье Каспийского моря. Площадь Пайтакарана составляла 21 тыс. км². Центральная часть провинции располагалась на Муганской равнине. Главный город — Пайтакаран в Мильской степи, к западу от слияния Аракса и Куры.

Этимология 

Согласно американскому историку Роберту Хьюсену, название включает армянский и иранский элементы, — p‘ayt «дерево» и garān «горы», — указывая на наличие лесов в провинции.

Согласно азербайджанскому историку Саре Ашурбейли, название «Пайтакаран» состоит из двух компонентов: пайтак — искажённое от пайтахт (перс.) — «столица» и Аран — местное название Албании.

По мнению Анаит Периханян, название провинции состоит из двух элементов payt и karan, первый из которых является самоназванием каспского племени, а второй обозначает «край, берег, граница, область» (ср.-перс. karān «край, конец, предел» и парф. karān «сторона, направление, край»).

Названия гаваров Пайтакарана имеют армянское и иранское происхождение. Часть этих топонимов, возможно, имеют связь с особым религиозным значением Пайтакарана в периоды правления Аршакидов и Сасанидов.

История

В античный период 

Античным авторам эта провинция известна под более древним названием «Каспиана». До II в. до н. э. провинция входила в состав Мидии Атропатены, затем была присоединена к армянскому государству первым царём Великой Армении Арташесом I.

В 335-336 гг. правителем Пайтакарана стал массагетский царь Санесан (Санатрук), подвергший жестокой казни внука Григория Просветителя Григориса, проповедовавшего христианство в Албании. В 337 году Санесан (Санатрук) возглавил вторжение в Армению войска, состоявшего из представителей различных племён, населявших прикаспийские территории Закавказья и горные районы Южного Дагестана. 

После 387 года н. э., при разделе Армении между Сасанидским Ираном и Римской империей, провинция была включена в состав Кавказской Албании.

Армянский географ VII в. Анания Ширакаци описывает провинцию следующим образом:

Армянский историк III—IV вв. Агафангел Армянский упоминает «Пайтакаран, царственный город армянский». В то же время, по мнению профессора Роберта Хьюсена, Пайтакаран был «вне всяких сомнений неармянским по этническому составу населения»..

После Великой Армении 
А. А. Иессен локализовал город Пайтакаран на территории у села , расположенного в 7—8 км к юго-востоку от Орен-Кала. Здесь было обнаружено два прямоугольных городища, на одном из которых найдены три каменные базы (около V века н. э.) от деревянных колонн. Здесь же в 1955 году были выявлены римские серебряные монеты I века. н. э., поблизости же были найдены «следы позднейших кувшинных погребений, а возможно и культурного слоя поселения». По мнению К. М. Мамед-заде, на месте города Пайтакаран, в арабский период находился город Байлакан, а ныне находится городище Орен-Кала. С. Т. Еремян также отождествлял Пайтакаран с Байлаканом. Согласно британскому востоковеду К. Э. Босуорту название Пайтакаран — армянская форма названия Байлакан.

В исламский период область известна как «область или страна Гуштасфи», что связано с именем упомянутого в Авесте царя Виштаспа. Так, по сообщениям жившего в XIII—XIV вв. Хамдаллах Казвини,

В настоящее время территория разделена между Азербайджаном и Ираном.

Примечания

Ссылки 
 Карта провинции .

 
Исторические области Армении
Области исторической Кавказской Албании
Исторические области Талыша